Breg (rivier), een rivier in Duitsland die uitmondt in de Donau;
 Brigit of Breg, een godin uit de Ierse mythologie;
 De volgende plaatsen in Slovenië:
Breg (Majšperk);
Breg (Mežica);
Breg (Sevnica);
Breg (Žirovnica).